Arroyo Quebracho puede referirse a:

 Arroyo Quebracho (Argentina), afluente del río Paraná en la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Arroyo Quebracho (Uruguay), afluente del río Negro en el departamento de Cerro Largo, Uruguay.